Boris Melnikow ist der Name folgender Personen:

* Boris Borissowitsch Melnikow (1938–2022), sowjetischer Fechter
 Boris Nikolajewitsch Melnikow (1896–1938), sowjetischer Diplomat
 Boris Wassiljewitsch Melnikow (1923–1951), sowjetischer Militärflieger